Anika Brinkmann (1986- ), une joueuse de volley-ball allemande 
 Ansgar Brinkmann (1969- ), un joueur de football allemand
 August Brinkmann (1878-1940), un zoologue
 August Brinkmann Jr. (1912–1991), un parasitologiste
 Daniel Brinkmann (1986- ), un footballeur allemand
 Dirk Brinkmann (1964- ), un joueur de hockey sur gazon allemand
 Henner Brinkmann, un biologiste moléculaire franco-canadien
 Reinhold Brinkmann (1934-2010), un musicologue allemand
 Rolf Dieter Brinkmann (1940-1975), un écrivain et poète allemand
 Thomas Brinkmann (1968- ), un joueur de hockey sur gazon allemand
 Werner Brinkmann (1946- ), un directeur de Stiftung Warentest
 Wilhelm Brinkmann (1910-1991), un handballeur allemand
 Wilhelm Brinkmann (mycologue) (Brinkmann), un mycologue
 William J. Brinkmann (1874-1911), un architecte américain
 Winand Brinkmann, un paléontologue
 Wolfgang Brinkmann (1950-), un cavalier allemand

Autre 

 Graphe de Brinkmann